

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Regencja królowej Sammu-ramat (Semiramidy) w Asyrii, w związku z małoletnioścą króla Adad-nirari III.

Zmarli 
 Szamszi-Adad V, król asyryjski

IX wiek p.n.e.